Showtime, Storytime — концертный альбом, Blu-ray, DVD и CD финской симфо-пауэр метал-группы Nightwish, выпущенный в конце 2013 года. DVD был записан с новыми участниками группы: вокалисткой Флор Янсен и Троем Донокли, играющем на волынке и флейте.

Showtime, Storytime был выпущен в виде двойного Blu-Ray, DVD и CD. Nuclear Blast записали концерт на фестивале Wacken Open Air, 3 августа 2013 года. Это первый DVD с участием вокалистки Флор Янсен, которая заменила ушедшую в 2012 году Анетт Ользон, также на DVD присутствует Трой Донокли, который, как и Флор, c 9 ноября 2013 является постоянным участником группы, а не сессионным музыкантом. Время концерта — 1 час и 38 минут.

Альбом также содержит 120-минутный документальный фильм о первых днях Янсен в группе, и её процессе адаптации в группе, под названием «Пожалуйста, выучите сет-лист в течение 48 часов» (англ. «Please learn setlist in 48 hour»).

Список композиций

Диск 1 

Бонус:

Диск 2

Участники записи 
 Флор Янсен — вокал
 Туомас Холопайнен — клавишные
 Эмппу Вуоринен — гитара
 Марко Хиетала — бас-гитара, вокал на 2, 4, 5, 7, 11, 12, 14 и 15 треках
 Юкка Невалайнен — ударные
 Трой Донокли — волынка, флейта

Места в чартах

Примечания

Ссылки 
 Nightwish’s Official Website

Альбомы Nightwish
Альбомы Nuclear Blast Records
Видеоальбомы 2013 года
Концертные альбомы 2013 года